Tapasztalati képlet (fizika) – kísérleti adatokat felhasználó, deduktívan nem alátámasztott képlet
 Tapasztalati képlet (kémia) – egy vegyületet alkotó elemek legkisebb egész számokkal kifejezett aránya